Romanus (der Römische) ist der Name folgender Personen:

Heilige:

weitere Personen:
 Romanus (Statthalter) († nach 373), römischer Statthalter
 Romanus (Usurpator) († 470), weströmischer Usurpator
 Romanus (Exarch) († nach 597), oströmischer Exarch von Italien
 Romanus (Rochester) († vor 627), Bischof von Rochester
 Romanus (Rouen) († 640), Bischof von Rouen
 Romanus (Papst) († nach 897), Papst
 Romanus (Polen) († 1030), Bischof in Polen

Romanus ist der Familienname folgender Personen:
 Adrianus Romanus (1561–1615), belgischer Mathematiker und Mediziner, siehe Adriaan van Roomen
 Aegidius Romanus (um 1243–1316), Augustiner-Eremit und Schüler von Thomas von Aquin
 Aegidius Romanus (Benediktiner) († 1684), deutscher Benediktinerabt
 Carl Friedrich Romanus († 1749), deutscher Jurist und Hexentheoretiker
 Gabriel Romanus (* 1939), schwedischer Politiker (Folkpartiet liberalerna)

 Johann Philipp Romanus (1612–1684), deutscher Verwaltungsbeamter
 Paul Franz Romanus (1641–1675), deutscher Rechtsgelehrter
 Richard Romanus (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Wilhelm Ulrich Romanus (1598–1627), deutscher Rechtswissenschaftler

Romanus ist das Cognomen folgender Personen:
 Gnaeus Trebellius Romanus, antiker römischer Toreut
 Publius Aelius Romanus, römischer Centurio
 Publius Plotius Romanus, römischer Konsul

Siehe auch:
 Romanos
 Roman (Vorname)

fr:Saint Romain